Aguilar puede referirse: 

 Al apellido Aguilar.
 A la editorial Aguilar.

Además es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:

 En Cuba 
 Aguilar, localidad en la provincia de Matanzas.

  En España

  Aguilar, localidad del municipio de Bassella, en la provincia de Lérida.
Poblado el Aguilar, localidad del municipio de Lascuarre, en la provincia de Huesca.
 Aguilar, localidad del municipio de Boltaña, en la provincia de Huesca.
 Aguilar, localidad del municipio de Graus, en la provincia de Huesca.
 Aguilar, localidad del municipio de Mieres, en el Principado de Asturias.
 Aguilar de Anguita, localidad del municipio de Anguita, en la provincia de Guadalajara.
 Aguilar de Bureba, localidad y municipio de la provincia de Burgos.
 Aguilar de Campoo, localidad y municipio de la provincia de Palencia.
 Aguilar de Campos, localidad y municipio de la provincia de Valladolid.
 Aguilar de Codés, localidad y municipio de la Comunidad Foral de Navarra.
 Aguilar de Ebro, localidad del municipio de Osera de Ebro, en la provincia de Zaragoza.
 Aguilar de la Frontera, localidad y municipio de la provincia de Córdoba.
 Aguilar de Montuenga, localidad del municipio de Arcos de Jalón, en la provincia de Soria.
 Aguilar de Segarra, localidad y municipio de la provincia de Barcelona.
 Aguilar de Tera, localidad y municipio de la provincia de Zamora.
 Aguilar del Alfambra, localidad y municipio de la provincia de Teruel.
 Aguilar del Río Alhama, localidad y municipio de La Rioja.

 En Filipinas 
 Aguilar, municipio de la provincia de Pangasinán.

Otros:
 Club Deportivo Aguilar, club de fútbol español.